Гнилушка — обломок гнилого дерева. Обладают свойством светиться в темноте.

Кроме того, гнилушка — название нескольких рек и притоков:
 Гнилушка (приток Аргудана) — река в России, протекает по Кабардино-Балкарской Республике.
 Гнилушка (приток Битюга) — река в России, протекает в Воронежской и Тамбовской областях.
 Гнилушка (приток Золки) — река в России, протекает в Ставропольском крае.
 Проток Гнилушка — река в России, протекает в Волгоградской области.

См. также 
 Гнилуша

Примечания